Dryptodon är ett släkte av bladmossor. Dryptodon ingår i familjen Grimmiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dryptodon